Allenville – villaggio dell'Illinois
Allenville – villaggio del Missouri